O Campeonato Sul-mato-grossense de Rugby de 2012 foi a sétima edição do torneio estadual de rugby union do Mato Grosso do Sul. Foi disputado em diferentes etapas e teve o Campo Grande RC mais uma vez como campeão.

2012
Rugby de 2012 no Brasil